Soldato di carta () è un film del 2008 diretto da Aleksey German Jr.

Collegamenti esterni
 

Film drammatici
Film sul comunismo